Steelman ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Steelman (* 1942), US-amerikanischer Politiker
 John R. Steelman (1900–1999), US-amerikanischer Soziologe, Ökonom und Stabschef des Weißen Hauses
 Paul Steelman (* 1955), US-amerikanischer Architekt
 Tyler Steelman (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler